Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barcelona Open Banc Sabadell 2010. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 18. April 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 116 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Barcelona